Кемаль Дервиш (род. 10 января 1949 г.) — турецкий экономист и политик. Руководил программой развития ООН.

Биография 
Кемаль Дервиш родился 10 января 1949 года в Стамбуле. Его отец — турок, мать имеет смешанное немецко-голландское происхождение.

Учился в Швейцарии в Institut Le Rosey. Получил степени бакалавра (1968) и магистра (1970) в области экономики в Лондонской школе экономики, затем степень доктора философии (1973) в Принстонском университете. В 1973—1976 годах преподавал в Ближневосточном техническом университете, а также занимал пост советника Бюлента Эджевита. В 1976—1978 годах Кемаль Дервиш преподавал экономику в Принстонском университете.

В 1977—2001 годах Кемаль Дервиш работал во Всемирном банке. В 2001 году Дервиш вернулся в Турцию.

В марте 2001 года Кемаль Дервиш получил пост министра экономики Турции в правительстве Бюлента Эджевита. Разработал трёхлетнюю программу восстановления турецкой экономики, которая была начата в 2001 году. В августе 2002 года ушёл в отставку с поста министра, 3 ноября того же года был избран членом Великого национального собрания от Республиканской народной партии.

5 мая 2005 года Кемаль Дервиш был избран руководителем программы развития ООН. В 2009 году решил не баллотироваться на этот пост во второй раз.

Личная жизнь 
Помимо турецкого, Кемаль Дервиш владеет также английским, немецким и французским языками. Женат на гражданке США Катрин Дервиш.

Награды и премии 
 Орден Восходящего солнца 1 класса (Япония, 2009);
 Большой крест ордена Гражданских заслуг (Испания, 2011);

В 2005 году Дервиш занял 67 место списке Топ-100 мировых мыслителей по версии журнала Foreign Policy.

Примечания 

Министры экономики Турции
Должностные лица ООН
Выпускники Института Ле Роузи
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Преподаватели вузов Швейцарии
Члены Республиканской народной партии (Турция)
Выпускники Принстонского университета
Кавалеры ордена Восходящего солнца 1 класса
Доктора философии
Члены Великого национального собрания Турции XXII созыва
Кавалеры Большого креста ордена Гражданских заслуг (Испания)
Программа развития ООН